Okręty US Navy o nazwie USS  "Essex". Najbardziej znany był lotniskowiec USS "Essex" (CV-9) z okresu II wojny światowej, protoplasta okrętów typu Essex:
Pierwszy "Essex" był 32-działową fregatą biorąca udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej.
Drugi "Essex" – parowy rzeczny okręt pancerny biorący udział w wojnie secesyjnej.
Trzeci "Essex" – drewniany parowiec, jeden z ostatnich okrętów "starej floty".
Czwarty "Essex" (CV-9) był lotniskowcem, okrętem głównym typu Essex. Był w służbie w latach 1942 - 1969.
Piąty "Essex" (LHD-2) jest uniwersalnym okrętem desantowym typu Wasp, który wszedł do służby w 1992 roku i nadal w niej pozostaje (stan na 2009 rok).

Essex